Hans Leu (starszy) – szwajcarski malarz (1460- 1507);
 Hans Leu (młodszy) – szwajcarski malarz (1490- 1531);